Shuna kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shuna, Slate Islands, ö, Skottland, Argyll and Bute, 
 Shuna Island, ö, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar